Dornröschen war ein schönes Kind steht für:

 Dornröschen war ein schönes Kind (Lied), deutsches Kinderlied aus dem 19. Jahrhundert
 Dornröschen war ein schönes Kind (Roman), Kriminalroman von Ross MacDonald aus dem Jahr 1973